Хуан Сарабија има више значења:

 Хуан Сарабија (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Хуан Сарабија, Сентро Овино (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Хуан Сарабија (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хуан Сарабија, Ла Игера (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику